De Grand Prix-wegrace van Europa 1991 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 16 juni 1991 op het Circuito Permanente del Jarama nabij Madrid, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1991
Europa
Sportevenement in Madrid